Лійга 2022—2023 () — 48-й сезон Лійги. Чемпіонат стартував 13 вересня 2022.

Клуби

Турнірна таблиця

Плей-оф

Wild card раунд

Чвертьфінали

Посилання 
 Лійга на eliteprospects.com 
 Лійга на eurohockey.com 

2021
Фінляндія
Фінляндія
2022 у фінському спорті
2023 у фінському спорті